Серге́й Алекса́ндрович Химич () — российский футболист, выступавший на позиции защитника.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР-94 «Крылатское» (Москва). Начинал свою карьеру в молодёжной команде московского «Спартака». С 1997 по 1999 годы играл за дублирующий состав «красно-белых», но за главную команду не провёл ни одного матча. Свою дальнейшую карьеру провёл в различных командах первого и второго российского дивизиона. В 2005 году выступал в Высшей латвийской лиге.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2005

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Волга» Ульяновск